Bandeirolas são objetos que servem para definir patrulhas de escoteiros, são carregadas em bastão próprio em madeira, sendo que cada patrulha tem uma bandeirola, no ramo dos lobinhos é objeto não utilizado.

Bandeirolas são objetos que servem para definir alinhamentos, localizar pontos, levantar perfis, etc.

As bandeirolas podem ser metálicas ou de plástico, têm normalmente 2 metros úteis, divididos em fracções de 50 cm, pintados alternadamente de vermelho e branco, onde numa das suas extremidades tem um espigão em forma de lança. Consoante a sua finalidade as bandeirolas podem se mais finas ou mais grossas.

Cuidados
As bandeirolas devem ser preservadas de choques violentos a fim de ser conservada a sua pintura e as suas qualidades de alinhamento que perdem quando a bandeirola se torna bamba.

Utilização nas medições directas
Na medição de distâncias a fita deve estar sempre horizontal. Para se obter este efeito é necessário, em terrenos inclinados, medir em trocos. As bandeirolas devem estar verticais, pois a falta de verticalidade conduz a erros grosseiros. Para de obter uma verticalidade perfeita nas bandeirolas deve-se usar o fio de prumo e níveis esféricos ou tóricos.

Objetos